Die 58. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Verbände 
  58. Infanterie-Division (5. Königlich Sächsische)
  58. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  58. Division (Japanisches Kaiserreich)
  58. Division (Königreich Italien)
  58. Infanteriedivision (Osmanisches Reich)
  58. Division (Sri Lanka)
  58. Schützendivision (Sowjetunion)
  58th (2/1st London) Division (Vereinigtes Königreich)
  58. Division (Zweite Spanische Republik), Verband der Republikanischen Armee

Verbände Luftstreitkräfte 
  58th Air Division (Vereinigte Staaten)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern